Westeuropaliga 2017/2018 steht für:

 Westeuropaliga 2017/2018 (Dressurreiten)
 Westeuropaliga 2017/2018 (Springreiten)